Челсма (Чёлсма) — топоним в России:

 Челсма — река в Галичском районе Костромской области России.
 Челсма — деревня в Галичском районе Костромской области России.